Кімберлі По-Мессерлі і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але цього разу Тозья не брала участі. По-Мессерлі грала в парі з Коріна Мораріу і в півфіналі їх перемогли Кім Клейстерс і Єлена Докич.

Клейстерс і Докич виграли титул, у фіналі перемігши пару Даніела Гантухова і Ай Суґіяма з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Тур WTA 2002
LA Women's Tennis Championships